Summerville kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Canada
Summerville (Newfoundland en Labrador)
Summerville (Nova Scotia)

Verenigde Staten
Summerville (Georgia)
Summerville (Oregon)
Summerville (Pennsylvania)
Summerville (South Carolina)